Freestyle kan syfta på:

Freestyle – en bärbar bandspelare
Freestyle (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Freestyle (forspaddling) – en tävlingsgren i forspaddling
Freestyle (skidsport) – en vintersportgren
 Freestyle – en musikgenre, se Latin freestyle
Freestyle (rap) – ett sätt att rappa på
Freestyle (hundsport) – en hundsport
Fotboll freestyle – en bollsport

Se även
Fristil